Montemayor ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Montemayor (1922–2012), mexikanischer Fußballspieler
 Carlos Montemayor (1947–2010), mexikanischer Schriftsteller, Lyriker, Übersetzer und Sänger
 Diego “el Mozo” de Montemayor (1550/1560–1611/1612), spanischer Kolonialverwalter, Gouverneur von Nuevo León
 Diego de Montemayor (um 1530–1611), spanischer Konquistador

 Jorge de Montemayor (um 1520–1561), portugiesischer Sänger, Übersetzer und Dichter
 Luis Mariano Montemayor (* 1956), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Illici und vatikanischer Diplomat

Montemayor steht für:
 Montemayor (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba, Spanien
 Montemayor del Río, Ort und Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien